Iwogumoa är ett släkte av spindlar. Iwogumoa ingår i familjen mörkerspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mörkerspindlar
Iwogumoa